Anton Genov – arbitro di calcio bulgaro
 Daniel Genov (1985)  – calciatore bulgaro
 Daniel Genov (1989) – calciatore bulgaro
 Ljuben Genov – tennista bulgaro